Henrik av Navarra kan syfta på 

 Henrik I av Navarra (1244–1274)
 Henrik II av Navarra (1503–1555)
 Henrik IV av Frankrike, även benämnd Henrik III av Navarra (1553–1610)